La temporada 1979 fue la 7.ª edición del Campeonato Mundial de Rally. Comenzó el 20 de enero en el Rally de Montecarlo y finalizó el 14 de diciembre en el Rally de Costa de Marfil. Se establece por primera vez el Campeonato de Pilotos, en sustitución de la Copa FIA para pilotos de rally. El vencedor fue el sueco Björn Waldegård, proclamándose así en el primer campeón del mundo de rally.

Calendario

Equipos

Resultados

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Constructores

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial
 Página con información.

 
1979